Schindlers Liste steht für:
 eine Liste von Juden, die Oskar Schindler vor der Vernichtung im Holocaust bewahrt hat, siehe dazu Oskar Schindler#Schindlers Liste und Liste von „Schindlerjuden“
 Schindlers Liste (Roman) (Originaltitel: Schindler’s Ark bzw. Schindler’s List), Roman von Thomas Keneally (1982), Vorlage für Spielbergs Film
 Schindlers Liste (Originaltitel: Schindler’s List), Spielfilm von Steven Spielberg (1993)
 Schindlers Liste (Soundtrack), überwiegend von John Williams komponierter Soundtrack zum Film (1993)
 Oskar Schindlers Liste, Theaterstück von Florian Battermann (2018)